Toponímia:
 Rocha (Brasil), barri de la Zona Nord del municipi de Rio de Janeiro
 Rocha (Puerto Rico), barri al municipi de Moca (Puerto Rico) 
 Rocha (Uruguai), ciutat del sud-est de l'Uruguai, capital del departament de Rocha
 Departament de Rocha, departament costaner al sud-est de l'Uruguai
 Biografies:
 Alexandre Alberto da Rocha de Serpa Pinto, militar, polític, administrador colonial, explorador portuguès, recordat per les seves expedicions a l'Àfrica meridional
 Clara de la Rocha (Durango, 1890 - 1970), revolucionària mexicana, que participà del moviment maderista en la revolució mexicana entre 1910 i 1917
 Celestino Rocha da Costa (São Tomé i Príncipe, 1938 - 2010), advocat i polític africà, primer ministre de São Tomé i Príncipe 
 Duane Da Rocha (Brasilia, Brasil, 1988), nedadora espanyola, especialista en les proves d'esquena i estils
 Edilson Marcelo Rocha (Penedo, Brasil, 1969), futbolista brasiler que jugava en la posició d'atacant
 Francisco da Rocha (Lisboa, ~1640 - ~1720), compositor i trinitari portuguès
 Fryco Rocha (Schönhöhe, Šejnejda, 1863 - Klingmühl, 1942), un mestre i poeta popular sòrab
 Glauber Rocha (Vitória da Conquista, 1938 − Rio de Janeiro, 1981), director de cinema brasiler
 Ivan Rocha Lima (Sao Paulo, 1969), futbolista hispano-brasiler
 Joao da Rocha (Santiago de Priscos, Braga, 1565 - Hangzhou, 1623), jesuïta portuguès, missioner a la Xina 
 João Teixeira da Rocha Pinto (Moçamedes, 1876 - Ngomano, 1917), oficial portuguès serví a les colònies portugueses d'Àfrica
 João Vítor Rocha de Carvalho Moreira (Amadora, 1986), futbolista portuguès que juga com a davanter centre
 Joan-Andreu Rocha Scarpetta (Bogotà, Colòmbia, 1965), degà de la Facultat de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés i fou vicedegà de periodisme de la Universitat Abat Oliba i forma part del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa de la Generalitat de Catalunya
 Juan José Rocha i García (Cartagena, Múrcia, 1877 - Barcelona, 1938), advocat i polític espanyol
 Julio Rocha López (Diriamba, Nicaragua, 1950 - Miami, Estats Units d'Amèrica), dirigent esportiu nicaragüenc
 Márcio Miranda Freitas Rocha da Silva (Campinas, Brasil, 1981), futbolista brasiler 
 Maria Helena da Rocha Pereira (Cedofeita, Porto, 1925 - 2017), especialista portuguesa en cultura grega i llatina
 Míchel Macedo Rocha Machado (Rio de Janeiro, 1990), futbolista brasiler que ocupa la posició de defensa
 Patrick Da Rocha (Villepinte, 1961), ciclista francès especialista en pista
 Pedro Virgilio Rocha (Salto, 1942 − São Paulo, 2013), futbolista uruguaià dels anys 1960 i 1970
 Ramón de la Rocha y Duji, militar canari, capità general de Catalunya i de les Illes Balears
 Rui Pedro da Rocha Fonte (Lisboa, Portugal, 1990), futbolista portuguès que juga de davanter al Benfica B
 Sérgio da Rocha (1959), prelat catòlic brasiler, Arquebisbe de Brasília des del 2011 
 Servando Rocha Pérez (Santa Cruz de la Palma, 1974), editor i escriptor espanyol 
 Xavier Rocha i Rocha (Madrid, 1922), advocat i polític establert a Catalunya en 1935
 Wellington Rocha (São Paulo, 1990), futbolista que jugà amb la selecció de Timor Oriental
 Zach de la Rocha (Long Beach, Califòrnia, 1970), músic, poeta i activista estatunidenc
 Miscel·lània: Rocha Fútbol Club, club de futbol uruguaià de la ciutat de Rocha